Ламе има више значења:
 , род животиња

Насеља у Италији 
 Ламе (Модена), насеље у округу Модена
 Ламе (Пјаченца), насеље у округу Пјаченца
 Ламе (Терамо), насеље у округу Терамо

Види још 
 Лама (вишезначна одредница)